Неги — индийская фамилия. Известные носители:
 Неги, Габар (1893-1915) — индийский кавалер креста Виктории.
 Неги, Дарван (1883-1950) — индийский кавалер креста Виктории.
 Неги, Паримарьян (род. 1993) — индийский шахматист.

См. также 
 Неги (каста) (:en:Negi (caste)) - каста в Уттаракханде